Goñi kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Goñi (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Goñi (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar